,  un township du comté de Mason, au Michigan.
 Branch Township, un township du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de townships